Anna Nikulina ist der Name folgender Personen:

* Anna Igorewna Nikulina (* 1991), russische Biathletin
 Anna Wladimirowna Nikulina (1904–1992), sowjetische Soldatin